Albons kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Albons (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Albons (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar